The County Chairman – commedia teatrale di George Ade
 The County Chairman – film del 1914 diretto da Allan Dwan
 The County Chairman – film del 1935 diretto da John G. Blystone